Le DUT de Génie Civil - Construction Durable (GCCD) prépare aux fonctions de cadre intermédiaire dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), aussi bien dans le domaine de la conception des ouvrages que dans celui de leur réalisation. Les compétences visées couvrent l’ensemble des techniques de construction, des fondations aux structures jusqu’aux équipements techniques, de la stabilité des constructions aux questions de confort thermique, acoustique et visuel, du choix des matériaux à la définition des techniques de construction, du terrassement aux aménagements routiers ou aux ouvrages d’art.
La formation prend en compte l’évolution des techniques et des méthodes liées à la mutation énergétique, aux exigences environnementales, à la révolution numérique et aux enjeux sanitaires et de sécurité. La notion de construction durable et la généralisation de l’approche BIM (Building Information Modeling) sont donc omniprésentes dans la formation.

Objectifs 
L'objectif du DUT GCCD est de former des techniciens supérieurs polyvalents afin d'élaborer des plans, des devis, la préparation des ouvrages et les procédés et programmes nécessaires à la construction. Il peut envisager de travailler dans un bureau d'étude d'ingénierie ou d'architecture, mais aussi dans une société de promotions d'aménagement et d'urbanisme, dans des industries et le négoce des matériaux ou des équipements de construction, ou encore dans les collectivités territoriales et les administrations.

Au bout de ces 2 années de formation, l'étudiant peut donc se diriger vers une entreprise, sur un chantier, dans un laboratoire d'essais ou un bureau d'étude dans ce domaine grâce aux compétences et aux connaissances qu'il aura acquis durant le DUT.

Admissions 
L'admission se fait sur dossier pour les bacheliers des séries S, STI2D (spécialité architecture et construction de préférence), ou de baccalauréat professionnels dans le domaine. Peuvent également postuler, en étant eux aussi sélectionnés sur dossier, les étudiants en réorientation après une ou plusieurs années d'études supérieures (prépa, prépa intégrée, licence).

Déroulement de la formation 
Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant apprendre et comprendre les différentes techniques de construction, de ses fondations jusqu'aux toit en passant par la structure qui maintient le bâtiment. Les étudiants sont préparés à concevoir des bâtiments durables répondant aux questions environnementales actuelles tout en ayant des notions dans la gestion de projet et la conduite d’équipe et en étant sensibles aux enjeux sociaux, économiques et juridiques du secteur de l’environnement notamment. Il saura aussi utiliser des logiciels informatiques pour établir des plans ou des mesures et connaîtra les évolutions technologiques des matériaux.

1ère année du DUT 
L'étudiant aura des connaissances dans les modules suivants, sous forme de cours magistraux de travaux dirigés et de travaux pratiques :
 matériaux et technologie
 sciences et modélisation
 construction et ouvrages
 communication professionnelle
 environnement professionnel

Ainsi qu'un stage de 4 semaines lors du semestre 2 et un projet tutoré le long de l'année.

2e année du DUT 
L'étudiant aura des connaissances dans les modules suivants, sous forme de cours magistraux de travaux dirigés et de travaux pratiques :
 équipements et ouvrages
 management de projet
 matériaux et structures
 renforcements professionnels (modules complémentaires proposés à l'étudiant dans le cadre de l'adaptation de son parcours à son projet personnel et professionnel et différent aux spécificités de chaque IUT)
 construction durable (modules complémentaires proposés à l'étudiant dans le cadre de l'adaptation de son parcours à son projet personnel et professionnel et différent aux spécificités de chaque IUT)

Ainsi qu'un stage de 6 semaines minimum lors du semestre 4 et un projet tutoré le long de l'année.

Liste des IUT proposant la formation GCCD 
Le DUT GCCD est proposé dans 29 IUT:

 IUT d'Amiens
 IUT de Marseille
 IUT de Belfort-Montbeliard, site de Belfort
 IUT de Béthune
 IUT de Bordeaux - Site de Bordeaux-Gradignan
 IUT de Bourges
 IUT de Brest - site de Morlaix
 IUT de Chambéry
 IUT de Corse
 IUT de La Rochelle
 IUT du Limousin - site d'Egletons
 IUT de Nîmes
 IUT de Toulouse
 IUT de Rennes
 IUT de Grenoble
 IUT de Saint-Nazaire
 IUT de Reims
 IUT Nancy-Brabois - site de Villers
 IUT de Tarbes
 IUT de Strasbourg - site Illkirch
 IUT Lyon 1 - site de Villeurbanne Doua
 IUT du Havre
 IUT de Marne-La-Vallée - site Champs-sur-Marne
 IUT de Sénart - Fontainebleau - site Sénart
 IUT de Mantes en Yvelines
 IUT de Dijon-Auxerre - site d'Auxerre
 IUT de Cergy-Pontoise - site Neuville-sur-Oise
 IUT de Saint-Pierre (île de la Réunion)
 IUT de Guyane - site de Kourou

Organisation des enseignements 
L'enseignement est divisé, chaque année, en deux semestres et en 4 unités d'enseignement de poids sensiblement égal, avec un stage de 10 semaines minimum au cours de la formation (généralement 4 semaines en fin du 2è semestre et 6 semaines en fin du 4è semestre). La formation accrédite de 30 ECTS par semestre, soit 120 ECTS à la fin du DUT.

Poursuite d'études 
Plusieurs possibilités sont offertes pour poursuivre ses études:
 Licence professionnelle
 Licence générale puis Master
 Classe préparatoire ATS
 Écoles d'ingénieurs sur concours.
 Diplôme d'Université d'Études Technologiques Internationale, un an formation dans la spécialité du DUT en milieu universitaire à l'étranger, améliorant aussi la maîtrise de la langue du pays d'accueil.

Notes et références 

Genie civil
Génie civil